MVP Finałów EuroCup – nagroda przyznawana corocznie najbardziej wartościowemu zawodnikowi finałów rozgrywek Eurocup (II poziom międzynarodowych klubowych rozgrywek koszykarskich w Europie). Jest przyznawana pd sezonu 2002/2003.

Laureaci MVP Finałów EuroCup

Zobacz też 
 Koszykarskie Nagrody Eurocup
 EuroCup MVP

Przypisy 

Eurocup